Соревнования по гандболу среди мужчин на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 29 июля по 12 августа 2012 года.

Квалификация

Соревнование

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 30 мая 2012 года.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Призёры 
Игроки сборной Франции Люк Абало, Микаэль Гигу, Дидье Динар, Бертран Жиль, Гийом Жиль, Никола Карабатич, Дауда Карабуе, Даниэль Нарсисс, Тьерри Омейе и Жером Фернандес стали двукратными олимпийскими чемпионами.

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь — Тьерри Омейе ()
 Левый крайний — Йонас Кольман ()
 Правый крайний — Иван Чупич ()
 Линейный — Хулен Агинагальде ()
 Левый полусредний — Арон Пальмарссон ()
 Правый полусредний — Ким Андерссон ()
 Разыгрывающий — Никола Карабатич ()

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Гандбол на официальном сайте Игр  
 Международная гандбольная федерация